M&M's – una confetteria al cioccolato rivestito con guscio di caramella dura
 M+M's – una canzone della band americana Blink-182 di Cheshire Cat
 Mahindra & Mahindra – una produzione automobilistica multinazionale indiana
 Marcus & Martinus – un duo pop norvegese (Stilizzato come M&M)
 Might and Magic – una serie di giochi di ruolo per computer
 Mutants & Masterminds – un gioco di ruolo
 Eminem – (nato nel 1972) nome d'arte del rapper Marshall Bruce Mathers III che una volta andò da M&M